Bunbury ist eine Stadt im australischen Bundesstaat Western Australia (Westaustralien).

Überblick 
Bunbury, die zweitgrößte Stadt in Westaustralien (bzw. drittgrößte nach Mandurah), ist das Zentrum des äußeren Südwesten Australiens, der South West Region. Sie liegt ungefähr 180 Kilometer südlich von Perth und rund 350 Kilometer (Luftlinie 280 km) nordwestlich von Albany in der Nähe der Mündung des Collie River an der Geographe Bay.

Die Ortschaft wurde 1829 gegründet und 1979 zur Stadt erhoben. Die Einwohnerzahl liegt bei etwa 71.000 Einwohnern (2016). Das Klima ist etwas gemäßigter als das von Perth. Bunbury ist über die Eisenbahnstrecke South Western Railway, auf der der Australind verkehrt, mit Perth verbunden.

Die Edith Cowan University (ECU) mit Hauptsitz in Perth, hat in Bunbury den "Bunbury Campus" eingerichtet.

Klima

Städtepartnerschaften 
Die Stadt Bunbury unterhält eine Städtepartnerschaft mit Setagaya, einem Stadtteil von Tokio (seit dem 10. November 1992).

Persönlichkeiten 
 Mary Ellen Cuper (1847–1877), Telegraphistin und Postmeisterin
 Alex Winwood (* 1997), Boxer

Weblinks 

Internetpräsenz der Stadt Bunbury

Einzelnachweise 

Ort in Western Australia